Kaminkopf steht für:

 den Teil eines Schornsteins, der sichtbar über die Dachhaut hinaus auskragt, siehe Schornsteinkopf
 ein Zubehör für Wasserpfeifen, siehe Shisha#Kopf